Heinrich Hofmann kan syfta på bland andra:

 Heinrich Hofmann (1842–1902), tysk kompositör
 Heinrich Hofmann (1824–1911), tysk målare

Se även 
 Heinrich Hoffmann